Мими:
 «Мими» — камень, найденный марсоходом Спирит 13 февраля 2004 года.

Персоналии 
 Мими Роджерс — американская актриса, кинопродюсер и профессиональный игрок в покер.
 Мими Содре — бразильский футболист начала XX века, левый крайний нападающий.
 Мими Смит — тётя по материнской линии английского музыканта и певца Джона Леннона.

Языки в Чаде 
 Мими Декорса
 Мими Нахтигаля
 Мими (амданг)

См. также 
 Мимими
 Ми-ми-мишки
 Ми-ми-ми-мишка
 Мимимишность